Флаг муниципального образования городского поселения «Город Козе́льск» Козельского района Калужской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 мая 2012 года и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7727.

Описание 
Описание флага, утверждённое 3 мая 2012 года решением городской Думы городского поселения «Город Козельск» № 190, гласило:
Флаг муниципального образования городское поселение «Город Козельск» представляет собой алое полотнище с соотношением длины к ширине 3:2, несущее изображение фигур городского герба.

Решением городской Думы городского поселения «Город Козельск» от 24 мая 2012 года № 194, была утверждена новая редакция описания флага:

Прямоугольное двухстороннее полотнище алого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур из герба города Козельска: пять обременённых чёрным греческим (равноконечным отвлечённым) крестом белых фигурных тарчей (2—1—2), перемежаемых четырьмя жёлтыми греческими крестами.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба города Козельска, который создан на основе исторического герба города Козельска, утверждённого а вместе с гербами других городов Калужского наместничества, описание которого гласит: «».

Алый цвет (красный) — символ мужества, красоты, жизни.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, величия, прочности, интеллекта и прозрения.

Примечания